El término Ivánovskaya  puede referirse a:

Ivánovskaya (Cheriomushski, Kotlas, Arcángel), localidad del municipio de Cheriomushski del raión de Kotlas del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Shipitsino, Kotlas, Arcángel), localidad del raión de Kotlas del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Krasni Bor, Arcángel), localidad del raión de Krasni Bor del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Niándoma, Arcángel), localidad del raión de Niándoma del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Plesetsk, Arcángel), localidad del raión de Plesetsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Nikólskoye, Shénkursk, Arcángel), localidad del municipio Nikólskoye del raión de Shénkursk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Tarnianskoye, Shénkursk, Arcángel), localidad del municipio Tarnianskoye del raión de Shénkursk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Velsk, Arcángel), localidad del raión de Velsk del óblast de Arcángel]], en Rusia.
Ivánovskaya (Vilegodsk, Arcángel), localidad del raión de Vilegodsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Ivánovskaya (Kórtkeros, Komi), localidad del raión de Kórtkeros de la república de Komi, en Rusia.
Ivánovskaya (Priluzski, Komi), localidad del raión Priluzski de la república de Komi, en Rusia.
Ivánovskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Ivánovskaya (Shatura, Moscú), localidad del raión de Shatura del óblast de Moscú, en Rusia.
Ivánovskaya (Yegórievsk, Moscú), localidad del raión de Yegórievsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Ivánovskaya (Babáyevo, Vólogda), localidad del raión de Babáyevo del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Bashki, Vólogda), localidad del raión de Bashki del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Belozersk, Vólogda), localidad del raión de Belozersk del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Klimushino, Verjobazhe, Vólogda), localidad del municipio de Klimushino del raión de Verjobazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Lipétskoye, Verjobazhe, Vólogda), localidad del municipio Leushinskaya del raión de Verjobazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Vozhega, Verjobazhe, Vólogda), localidad del municipio de Vozhega del raión de Verjobazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Mishutinskaya, Verjobazhe, Vólogda), localidad del municipio de Mishutinskaya del raión de Verjobazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Yuchka, Verjobazhe, Vólogda), localidad del municipio de Yuchka del raión de Verjobazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Ivánovskaya (Totma, Vólogda), localidad del raión de Totma del óblast de Vólogda, en Rusia.